Linxiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linxiang Shi, härad, Hunan, 
 Linxiang Qu, härad, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar